

Algemeen 
 Borg (schaakopening)
 Borg (opstal), een versterkt huis (met name in Groningen) 
 een gecastreerd mannetjesvarken - zie Varken (tam)
 Borg (Star Trek), een volk uit de sciencefictionserie Star Trek
 Borging, mechaniek om de bewegingsvrijheid van een voorwerp te beperken
Borgpen
Contrapen
Borgring (techniek)
 Onderpand of borgstelling

Personen 
 Anders Borg, een Zweeds politicus
 Björn Borg, een Zweeds tennisser
 Joseph Borg, Europees commissaris voor Zeevaart en Visserij

Plaatsen 
 Borg (Norrköping)
 Borg (noordelijk deel) (Zweeds: Borg (norra delen))

Water en dijk 
 Borgsloot, kanaal en dijk (Borgwal) bij Groningen

Zie ook 
 Waarborg (doorverwijspagina)